Csehország
 Střížov, település a České Budějovice-i járásban
 Střížov, Brtnice településrésze a Jihlavai járásban
 Střížov, Chotěboř településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Střížov, Cheb településrésze a Chebi járásban
 Střížov, Drahanovice településrésze az Olomouci járásban
 Střížov, Vladislav településrésze a Třebíči járásban